Puede referirse a tatuaje: marca hecha mediante la inserción de un pigmento bajo la piel.

Música
 Tattoo, canción de Jason Derulo
 "Tattoo", Sencillo de la banda japonesa 12012.
 Tattoo álbum de 1973 de Rory Gallagher.
 Tattoo, canción de The Who del álbum The Who Sell Out.
 "Tattoo", canción de Gang of Four.
 "Tattoo", canción de Janis Ian del álbum Breaking Silence.
 Tattoo You, álbum de The Rolling Stones.
 Tattoo, sencillo de Mike Oldfield, del álbum Tubular Bells II.
 Tattoo, canción de Jordin Sparks.
 Tattoo, canción de Big Mother Thruster.
 Tattoo, canción de Van Halen lanzada el 10 de enero de 2012.
 Tattoos, canción de Caravan Palace.
 Tattoo, canción de Rauw Alejandro y Camilo de 2020.

Cine
Tattoo, película alemana de 1967 dirigida por Johannes Schaaf.
Tattoo, thriller de 1981 dirigido por Bob Brooks.
Tattoo, película de 2002 dirigida por Robert Schwentke.

Televisión
Tattoo, personaje de la serie La Isla de la Fantasía interpretado por Hervé Villechaize.

Ficción
 Tattoo (cómic), carácter ficticio mutante del Universo de Marvel.